Osoby o tym nazwisku:
 Danijel Subotić – szwajcarski piłkarz
 Igor Subotić – serbski siatkarz
 Neven Subotić – serbski piłkarz